Hervé är ett namn som burits av bland andra:

Förnamn 

 Hervé Bazin (1911–1996), fransk författare
 Hervé de Charette (född 1938), fransk politiker
 Hervé Faye (1814–1902), fransk astronom
 Hervé Guibert (1955–1991), fransk författare och fotograf
 Hervé de Luze (född 1949), fransk filmklippare
 Hervé Morin (född 1961), fransk politiker
 Hervé Oussalé (född 1988), burkinsk fotbollsspelare
 Hervé Revelli (född 1946), fransk fotbollsspelare och -tränare

Efternamn 
 Antoine Hervé (född 1959), fransk komponist och pianist
 Cédric Hervé (född 1979), fransk cyklist
 Edmond Hervé (född 1942), fransk politiker
 Édouard Hervé (1835–1899), fransk journalist
 Florence Hervé (född 1944), tysk-fransk journalist
 Gustave Hervé (1871–1944), fransk politiker
 Jules-René Hervé (1887–1981), fransk impressionist
 Lucien Hervé (1910–2007), fransk fotograf
 
 Pascal Hervé (född 1964), fransk cyklist

Artistnamn 
 Hervé (egentligen Florimond Ronger; 1825–1892), fransk komponist